Michel Lefait (né en 1946), homme politique français ;
Philippe Lefait (né en 1953), journaliste de télévision français.
Patronyme français